Der Davis Cup 2004 war die 93. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Im Finale, das Spanien mit 3:2 gewann, standen sich im Olympiastadion von Sevilla vom 3. bis 5. Dezember Spanien und die USA gegenüber.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

2004
Tennisturnier 2004